Цёкелль (; ; ) — многозначный термин.

 Цёкелль, Александр Вильгельм Иоганн фон (1787—1874) — приват-доцент Императорского Дерптского университета. 
 Цёккель, Вильгельм Иоганн Энгельбрехт (1783—1840) — медик Российской империи; коллежский асессор.